Жезава:

 Жезава — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бохнявский повят, Малопольское воеводство.
 Жезава — остановочный пункт железной дороги в селе Жезава в гмине Жезава.